

Константиноградовська сільська рада — сільське поселення, Івановський район, Амурська область
 Константиноградовська сільська рада — сільське поселення, Стерлітамацький район, Башкортостан